Sänningstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sänningstjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (14,1 ha)
Sänningstjärn, by i Hassela socken och Nordanstigs kommun, Hälsingland vid sjön, 
Sänningstjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn